Balla Zoltán (1883–1945) sakkmester, szakíró
Balla Zoltán (1939) bányamérnök-geológus
Balla Zoltán (1956–2008) tőrvívó, orvos
Balla Zoltán (1956) jogász, egyetemi oktató
Balla Zoltán (1968) úszó